Sphondylocephalum är ett släkte av svampar. Sphondylocephalum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sphondylocephalum